Pollock může znamenat:

 Jackson Pollock (1912–1956) – americký malíř
 Pollock (film) – americký film z roku 2000 o životě malíře Jaksona Pollocka
 Pollock (planetka) – planetka 5800 v hlavním pásu planetek, objevená Antonínem Mrkosem
 Oksa Pollocková – hrdinka stejnojmenné série fantasy
 Sam Pollock (1925–2007) – kanadský manažer ledního hokeje
 Sam Pollock Trophy – americká hokejová cena

Podobné 
 Pollack – příjmení
 Polock nebo Polack – historické město v Bělorusku
 Płock – město v Polsku

Rozcestníky - příjmení